Odiel puede referirse a:

 Odiel, diario editado en Huelva entre 1935 y 1984.
 Odiel Información, diario editado en Huelva desde 1999.
 Ría del Odiel, valle fluvial situado cerca de Huelva.
 río Odiel, un río del sur de España.